Bahnhofsvorstadt ist der Name folgender Ortsteile:
 Ortsteil von Bremen siehe Mitte (Bremen) #Bahnhofsvorstadt
 Bahnhofsvorstadt (Freiberg), Stadtviertel von Freiberg
 Bahnhofsvorstadt (Plauen), Ortsteil von Plauen

Siehe auch:
 Bahnhofsviertel